Maïné-Soroa, un département du Niger ;
 Maïné-Soroa, une ville du Niger.